Ке́нні () — англомовне прізвище та ім'я і походить як зменшувальна форма від кількох особових імен, таких як Кеннет () та Кен (). В окремих випадках воно може мати ірландські корені (від  або ).

Прізвище 

 Джейсон Кенні (; 1988) — британський велогонщик, олімпійський чемпіон (2008, 2012).
 Джейсон Т. Кенні (, 1968) — канадський політик, лідер Об'єднаної консервативної партії Альберти, колишній міністр національної оборони Канади.
 Енда Кенні (, ; 1951) — ірландський політик, Прем'єр-міністр Ірландії з 9 березня 2011 року.
 Лора Кенні (, уроджена Лора Тротт, ; 1992) — британська велогонщиця, чотириразова олімпійська чемпіонка (2012, 2016).
 Том Кенні (; 1962) — американський актор озвучення.

Ім'я 

 Кенні Баррон (; 1943) — американський джазовий піаніст.
 Кенні Бейкер (; 1934) — британський актор.
 Кенні Беррелл (; 1931) — американський джазовий гітарист.
 Кенні Далгліш (; 1951) — шотландський футболіст і тренер, член Ордену Британської імперії.
 Кенні Джекетт (; 1962) — валлійський футболіст, що грав на позиції півзахисника.
 Кенні Джі (, уроджений Кеннет Брюс Горели́к, ; 1956) — американський саксофоніст.
 Кенні Дрю (; 1928—1993) — американський джазовий піаніст.
 Кенні Єнссон (; 1974) — шведський хокеїст, що грав на позиції захисника.
 Кенні Каннінгем (; 1971) — ірландський футболіст, захисник.
 Кенні Купер (; 1984) — колишній американський футболіст, нападник.
 Кенні Логгінс (; 1948) — американський вокаліст, гітарист, басист, композитор, автор текстів, продюсер.
 Кенні Маккормік () — персонаж з мультсеріалу «South Park».
 Кенні Міллер (; 1979) — шотландський футболіст, нападник.
 Кенні Роджерс (; 1938) — американський вокаліст, піаніст, композитор, автор текстів.
 Кенні Роллінз (; 1923—2012) — американський професійний баскетболіст.
 Кенні Сенсом (; 1958) — англійський футболіст, захисник.
 Кенні Стаматопулос (, , 1979) — канадський футболіст грецького походження, воротар.
 Кенні Тете (; 1995) — нідерландський футболіст, захисник.

Інше 
 10107 Кенні (10107 Kenny) — астероїд головного поясу, відкритий 27 березня 1992 року.

Див. також 
 Алгоритм Кенні
 Клан Кенні